Астапо́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Астапович, Аркадий Антонович (1896—1941) — белорусский график.
 Астапович-Бочарова, Зинаида Антоновна (1898—1993) — советская и белорусская художница.
 Астапович, Игорь Станиславович (1908—1976) — советский астроном.
 Астапович, Наталия Ивановна